Bambino, cantant andalús.
 Héctor Veira, de renom, Bambino, ex-futbolista i entrenador argentí
 Bambino!, un manga japonès